Darvas steht für:

 Darvas (Ungarn), Gemeinde im Komitat Hajdú-Bihar in Ungarn

Darvas ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Darvas (1911–1985), ungarischer Komponist und Musikwissenschaftler
 Iván Darvas (1925–2007), ungarischer Schauspieler und Parlamentsabgeordneter
 János S. Darvas (* 1948), ungarisch-deutscher Dokumentarfilmregisseur
 Julia Darvas (1929–2014), französische Tänzerin und Sängerin
 Lili Darvas (1902–1974), österreichische Schauspielerin und Ehefrau des Schriftstellers Franz Molnar
 Nicolas Darvas (1920–1977), ungarisch-amerikanischer Tänzer, Aktienhändler und Autor